Antonini ist der Familienname folgender Personen:

 Annibale Antonini (1702–1755), italienischer Romanist und Lexikograf
 Gabriele Antonini (* 1937), italienischer Schauspieler
 Giovanni Antonini (* 1965), italienischer Flötist und Dirigent
 Giuseppe Antonini (1914–1989), italienischer Fußballspieler
 Ilenia Antonini (* 1999), italienische Schauspielerin und Sängerin
 Luca Antonini (* 1982), italienischer Fußballspieler
 Orlando Antonini (* 1944), italienischer Bischof und vatikanischer Diplomat
 Piero Antonini (* 1968), italienischer Beachvolleyballspieler
 Pierre Antonini, französischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker

Antonini steht für:
 (12580) Antonini, Asteroid des Hauptgürtels